Teixeira Lopes é o apelido de uma família de artistas portugueses actuante entre os séculos XIX e XX. Pode referir-se às seguintes pessoas:

José Joaquim Teixeira Lopes (Teixeira Lopes, pai; 1837-1918)
António Teixeira Lopes (Teixeira Lopes, filho; 1866-1942)
José Teixeira Lopes (arquitecto; 1872-1919)

Escultores de Portugal
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes